«Самаритянин» () — американский супергеройский фильм с Сильвестром Сталлоне в главной роли, срежиссированный Джулиусом Эйвери по сценарию Брэги Ф. Шута на основе одноимённой серии комиксов издательства Mythos Comics. Выход фильма несколько раз откладывался: ранее планировалось, что он выйдет 20 ноября 2020 года, 11 декабря 2020 года и 4 июня 2021 года. В итоге было объявлено, что премьера фильма состоится 26 августа 2022 года.

Сюжет 
Когда-то давно супергерой Самаритянин и его брат-близнец Немезида были легендами США. Однако их различия в характерах и методах приводили их к конфликтам, поскольку Немезида постепенно начал превращаться в злодея. В итоге однажды между ними произошла драка на электростанции, закончившаяся взрывом, предположительно убившим обоих.

Основное действие фильма происходит спустя 25 лет после той эпической схватки. Самаритянин, несмотря на гибель, до сих пор любим в народе, а слухи о его выживании не затихают. В центре сюжета оказывается тринадцатилетний мальчик Сэм Клири, который отчаянно желает помочь своей матери Тиффани выбраться из долговой ямы. Ради этого он устраивается работать в местную банду, которой руководит некий Сайрус. Однако на одном из первых заданий он сталкивается с неприязнью остальных членов банды, которые обращают его в бегство, а потом пытаются избить. Внезапно в дело вмешивается Джо Смит, старый мусорщик из другого дома на той же улице, который защищает Сэма от его преследователей. В драке он демонстрирует огромную силу, и Сэм начинает понимать, что Джо и есть Самаритянин.

Спустя время он решается его об этом спросить, но Джо всё отрицает. Тем временем Сайрус случайно находит волшебный молот, когда-то принадлежавший Немезиде, и объявляет себя его преемником, чем сеет в городе хаос. Узнав о Джо, Реза (один из нападавших на Сэма парней) наезжает на него на автомобиле, сильно его травмировав. Джо раскрывает Сэму, что обладает даром регенерации, но его использование вызывает перегрев в его теле, требующий срочного охлаждения. Сэм помогает Джо подлечиться и соглашается хранить его секрет. Вскоре они становятся друзьями, и Джо даже даёт Сэму уроки борьбы. Тем не менее, на уговоры мальчика снова стать героем он не поддаётся. Сайрус пытается снова пригласить Сэма в свою банду, но тому больше не нравятся их жестокие действия.

Позже Джо волей обстоятельств спасает маленькую девочку от взрыва, вызвав слухи, что Самаритянин вернулся. Вскоре Сайрус узнаёт про Джо и его дружбу с Сэмом и похищает его, чтобы выманить Джо. После некоторых колебаний Джо принимает вызов и на бронированном мусоровозе врывается в штаб банды. Во время схватки с Сайрусом неожиданно раскрывается, что Джо всё-таки не Самаритянин, а Немезида: в том ужасном взрыве он помирился с братом, но не сумел его спасти и поэтому отошёл от дел, став хорошим человеком. Он побеждает Сайруса и ломает свой старый молот, лишая злодея сил. Пожар в здании вновь чуть не приводит Джо к перегреву, но Сэм успевает его охладить водой из сломанной трубы, после чего они убегают.

Сэм говорит Джо, что он герой, а прессе позже с восторгом рассказывает, как его спас Самаритянин. Вдохновлённый словами мальчика, а также воспоминаниями о брате, Джо официально становится новым Самаритянином.

В ролях

Критика 
На сайте Rotten Tomatoes 39% основанные на 112 рецензиях критиков являются положительными со средней оценкой 5/10. Консенсус веб-сайта гласит: «Хотя «Самаритянин» лучше, чем мог бы быть, эта супергеройская драма во главе со Сталлоне творчески слаба». Metacritic, использующий средневзвешенное значение, присвоил фильму 45 баллов из 100 на основе 28 рецензий, что указывает на «смешанные или средние отзывы».

Примечания

Ссылки 

Американские фильмы о супергероях
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2022 года
Фильмы, производство которых было приостановлено из-за пандемии COVID-19
Фильмы Джулиуса Эйвери
Экранизации комиксов США
Премьеры фильмов, отложенные из-за пандемии COVID-19
Фильмы MGM